Ульсон, Бертиль (1899—1970) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Ульсон, Ёста (1883—1966) — шведский гимнаст.
 Ульсон, Кристина (род. 1979) — шведская политолог и писательница.
 Ульсон, Отто (1879—1964) — шведский органист.
 Ульсон, Петтер (род. 1991) — шведский легкоатлет.
 Ульсон, Эрик (1886—1966) — шведский бизнесмен, политик, общественный деятель и шахматист-любитель.

 См. также
 Реквием (Ульсон)
 Ульссон
 Олсон
 Олсен